Le Bon Roi Dagobert (1750) chanson parodique française ;
 Le Bon Roi Dagobert (1908), pièce de théâtre française de André Rivoire ;
 Le Bon Roi Dagobert (1911), film muet français de Georges Monca ;
 Le Bon Roi Dagobert (1963), film français de Pierre Chevalier ;
 Le Bon Roi Dagobert (1984), film franco-italien de Dino Risi.